ATP7B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 465 амінокислот, а молекулярна маса — 157 263.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, транспорт міді, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іоном міді, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, мітохондрії, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Іонні насоси